Als Höhere Bürgerschule Aachen wurden bezeichnet:

 das Couven-Gymnasium#Geschichte
 das Rhein-Maas-Gymnasium_Aachen#Geschichte_der_Schule